Saluschne (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Orschyzja, siehe Saluschne (Orschyzja)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Romaniw, siehe Saluschne (Romaniw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn, siehe Saluschne (Lityn)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Lokatschi, siehe Saluschne (Lokatschi)